Beauvois může být:

 Xavier Beauvois (* 1967) – francouzský filmový herec, režisér a scenárista
 Beauvois (Pas-de-Calais) – obec ve Francii
 Beauvois-en-Cambrésis – obec ve Francii
 Beauvois-en-Vermandois – obec ve Francii